Lionel z Antverp ( Lionel of Antwerp, 1st Duke of Clarence,  Lionel d'Anvers, 29. listopadu 1338 Antverpy – 7. října 1368 Alba) byl anglický královský syn, vévoda z Clarence, hrabě z Ulsteru a rytíř Podvazkového řádu.

Život 
Narodil se jako druhý syn anglického krále Eduarda III. a Filipy, dcery henegavského hraběte Viléma. Své přízvisko získal díky místu narození, kterým se staly belgické Antverpy. Roku 1342 jej otec zasnoubil s Alžbětou, jedinou dcerou a dědičkou zavražděného ulsterského hraběte Viléma. Svatba se konala o deset let později, ale již předtím se roku 1347 Lionel ujal snoubenčina irského panství a byl jmenován hrabětem z Ulsteru. Během otcovy nepřítomnosti v letech 1345 a 1346 byl jeho zástupcem a strážcem království. Roku 1355 se zúčastnil vojenské výpravy do Francie, ale veškerou svou energii věnoval snaze o získání Irska. Roku 1361 byl jmenován irským guvernérem a o rok později byl pro něj králem vytvořen nový titul vévoda z Clarence. Eduard III. vyvíjel také marnou snahu o získání skotské koruny, jež měla ozdobit Lionelovy skráně.

Roku 1366 již ovdovělý Lionel po přijetí statutů z Kilkenny znechucen opustil Irsko a po dvou letech plných vyjednávání o výši věna, se vydal do Itálie, kde se měl oženit s Violantou, dcerou Galeazza Viscontiho, vládce Milána. Svatba se konala na jaře 1368 v Miláně a Lionel sňatkem získal obrovské věno, které mělo za úkol nahradit nedostatek nevěstiny urozené krve. O několik měsíců po jedné z opulentních hostin náhle onemocněl a zemřel. Tělo zesnulého bylo nejprve pohřbeno v Pavii a později bylo převezeno do Anglie, kde bylo uloženo k poslednímu odpočinku v Suffolku v augustiniánském klášteře Clare po boku první choti Alžběty.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de
  LIONEL OF ANTWERP, DUKE OF CLARENCE

Plantageneti
Vévodové z Clarence
Hrabata z Ulsteru
Rytíři Podvazkového řádu
Narození v Antverpách
Úmrtí v Piemontu
Pohřbení v klášteře Clare
Narození 29. listopadu
Narození v roce 1338
Úmrtí 7. října
Úmrtí v roce 1368
Muži